św. Emanuel Nguyễn Văn Triệu (1756-1798) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Emanuel Lê Văn Phụng (ok. 1796-1859) – wietnamski męczennik
 św. Emanuel González García (1877-1940) – biskup Málagi i Palencii
 św. Emanuel Morales (1898-1926) – meksykański męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Emanuel